Naděje má několik významů:

 Naděje – víra v dobrý výsledek, optimismus vzhledem k budoucnosti
 Naděje (film) – film Karla Kachyni z roku 1963
 Naděje (spolek)
 Naděje (politická strana)
 Ženské osobní jméno, častější v ruské variantě Naděžda:
 Naděje Mandysová, bývalá generální sekretářka české Ekumenické rady církví

Geografie 
 Naděje (údolní nádrž) – údolní nádrž u Naděje v okrese Česká Lípa
 Naděje (Hrbov) – rybník u Hrbova v okrese Prachatice
 Naděje (Komárov) – rybník u Komárova v okrese Tábor
 Naděje (Bavorovice) – rybník u Bavorovic v okrese České Budějovice
Naděje (rybník) – rybník u Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec, součást Nadějské rybniční soustavy
 Naděje (Cvikov), část města Cvikov v okrese Česká Lípa
 
Slovo naděje je součástí vlastních jmen:

 Kapka naděje – nadační fond
 Ledová jeskyně Naděje v Lužických horách, je přírodní památkou
 Mys Dobré naděje